Grenzen der Menschheit steht für:

 Grenzen der Menschheit (Goethe) (auch Gränzen der Menschheit), Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe (um 1780 und 1827), siehe Johann Wolfgang von Goethe #Dichtung und Naturstudium
 Grenzen der Menschheit (Schubert), Lied von Franz Schubert (1821)